Линия 9:
 Линия 9 (Парижское метро)
 Линия 9 (Сеул)
 Линия 9 (Пекин)

См. также 
 Девятая линия московского метрополитена
 9 (линия метро)